Grand Prix Evropy 1985 (oficiálně Shell Oils Grand Prix of Europe) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 6. října 1985. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Grand Prix Evropy
Formule 1 v roce 1985